Cultureel Centrum Suriname, Surinaamse overheidsinstelling
 CO2-afvang en -opslag, in het Engels afgekort tot CCS (carbon capture and storage)
 Combined Charging System, oplaadsysteem voor elektrische wagens
 CCS (computerspel) voor o.a. Amiga-computers.
 Control Command and Signalling, een systeem van treinbeïnvloeding
 CCS (band), Britse band
Christelijk College Schaersvoorde (scholengemeenschap)